Râul Valea Adâncă (precum Valea Adâncă) este un toponimic românesc, care se poate referi la mai multe râuri:

Râuri 
 Râul Valea Adâncă, Balciu
 Râul Valea Adâncă, Doftana
 Râul Valea Adâncă, Năvodari
 Râul Valea Adâncă, Oltișor
 Râul Valea Adâncă, Sinești
 Râul Valea Adâncă, Valea Cheii
 Râul Valea Adâncă, Valea Plopilor
 Râul Valea Adâncă, Vameș
sau la râuri care au ca emisar unul din râurile omonime (Râul Valea Adâncă)
 Râul Teiș, Valea Adâncă

A se vedea și 
 Valea Adâncă (dezambiguizare)
 Valea Adâncă, județul Iași
 Valea Adîncă, stânga Nistrului
 Valea Cosminului, Adâncata
 Adâncata (dezambiguizare)

 
 
 
 
 
Dezambiguizare râuri
Toponime românești